Agua Buena, localité du Chili ;
 Agua Buena, localité au Panama.

Gares 
 Agua Buena, gare de la région d'Antofagasta au Chili
 Agua Buena, gare de la région de Coquimbo au Chili